Kamenický – 8-bitowe kodowanie znaków przeznaczone do stosowania w systemach operacyjnych MS-DOS i kompatybilnych. Zostało stworzone przez braci Kamenickich z Czechosłowacji, by umożliwić stosowanie czeskich i słowackich liter na komputerach osobistych. Mimo wejścia na rynek systemu operacyjnego MS-DOS w wersji 5.0, posiadającego natywną obsługę języków Europy Środkowej (w postaci strony kodowej CP852), a następnie Windows 3.x (używającego strony kodowej CP1250), kodowanie Kamenický dalej było powszechnie stosowane. Dopiero od czasu rozpowszechnienia się systemów operacyjnych Windows 95 i Windows NT 4.0, wykorzystujących kodowanie Windows-1250 i (w różnym stopniu) unikod, znaczenie tego kodowania zaczęło bardzo szybko maleć, choć wciąż można spotkać aplikacje wykorzystujące to kodowanie.

Spotyka się nieformalne oznaczenie kodowania Kamenický symbolem strony kodowej CP895.

Zestaw znaków 
Kodowanie Kamenický zostało zaprojektowane z myślą o możliwej wymienności plików z użytkownikami oryginalnych IBM PC używających kodowania CP437, stąd oparto się o to kodowanie i starano się w miarę możliwości tak umieścić czeskie i słowackie litery, by zastąpiły one litery ze znakami diakrytycznymi w jakiś sposób przypominające te znaki, np. Č w miejscu Ç, Ň w miejscu Ñ, Ú w miejscu ù itd. Wszystkie istniejące w oryginale znaki semigrafiki i prawie wszystkie symbole matematyczne pozostawiono bez zmian.

Kodowanie to pokrywa język czeski i słowacki oraz, podobnie jak oryginał, język angielski i niemiecki.

Braki 
Kodowanie to nie zawiera znaków cudzysłowów stosowanych w typografii obsługiwanych języków.

Tablica kodów 

ZK oznacza znak kontrolny

Zmiany w porównaniu z CP437 zaznaczone są przy użyciu żółtego tła

Mapowanie na unikod 
Poniższa tabela przedstawia kody Unicode znaków zawartych w kodowaniu Kamenický. Tabela zawiera wyłącznie znaki z górnego zakresu (dolny zakres, czyli pozycje 0x00 ÷ 0x7F jest identyczny z ASCII). Wszystkie kody podane jako szesnastkowe.

Strony kodowe DOS